CHRDL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 450 амінокислот, а молекулярна маса — 51 168.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як остеогенез, диференціація клітин, нейрогенез, альтернативний сплайсинг. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки